

Antroponimi 
Moretti – cognome di lingua italiana

Aziende
Birra Moretti – marchio italiano di proprietà della multinazionale olandese Heineken.
Moretti – casa automobilistica e motociclistica italiana
Moretti & Vitali – casa editrice italiana

Persone 

 Moretti – calciatore italiano

Altro 
Moretti – frazione del comune di Ponzone (AL)
Moretti fiumani – gioielli della tradizione orafa di Fiume in Croazia
Moretti veneziani – gioielli della tradizione orafa veneziana
Stadio Alfiero Moretti – impianto di calcio di Cesenatico (FC)
Trofeo Birra Moretti – torneo calcistico estivo non ufficiale

Pagine correlate 
 Mori
 Moretto